Az 1952. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 16-án rendezték. A számot az olasz Zeno Colò nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1952. évi téli olimpiai játékokon